Kasane puede referirse a:
La localidad de Kasane, en Botsuana, a orillas del río Zambeze.
Kasane, el manga escrito por Daruma Matsuura.
Kasane'', la película de 2018 interpretada por Kyōko Yoshine.